Klausdorf è il nome delle seguenti località:
 Klausdorf – comune tedesco
 Klausdorf – frazione del comune tedesco di Am Mellensee
 Klausdorf (oggi Płonno) – frazione della città polacca di Barlinek